Cette page donne une liste non exhaustive des églises dédiées à sainte Gemmes ou sainte Gemme.

Église Sainte-Gemmes à Sainte-Gemmes-d'Andigné.
 Église Sainte-Gemmes à Sainte-Gemmes-le-Robert.
 Prieuré de Sainte-Gemme à Sainte-Gemme (Charente-Maritime).

 
Sainte-Gemmes